El término Zacualpan es el nombre de varias divisiones administrativas en México:

 Zacualpan, un municipio en el Estado de México.
 Zacualpan, primer pueblo amuzgo perteneciente al municipio de Ometepec en el estado mexicano de Guerrero. 
 Zacualpan, un municipio en el estado mexicano de Colima.
 Zacualpan, una localidad en el estado mexicano de Nayarit.
 Zacualpan, un municipio en el estado mexicano de Veracruz.
 Zacualpan, una localidad en el estado mexicano de Veracruz, cabecera del municipio anterior.
 Zacualpan, una localidad en el municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado mexicano de Guerrero.
 Zacualpan, un municipio en el estado mexicano de Morelos.
 Zacualpan de Amilpas, una localidad en el estado mexicano de Morelos, cabecera del municipio anterior.
 San Jerónimo Zacualpan, un municipio en el estado mexicano de tlaxcala.